Daniel Quinn (1935–2018) amerikai író
 Daniel Quinn (1956–2015) amerikai színész